Nicolaas Jacobus van Warmelo peut être :
 Nicolaas Jacobus van Warmelo (1835‒1892), pasteur et missionnaire néerlandais ;
 Nicolaas Jacobus van Warmelo (1904‒1989), linguiste ethnologue sud-africain.